Turze (gromada w powiecie raciborskim)
 Turze (gromada w powiecie tczewskim)